Il doppio del torneo di tennis U.S. Pro Indoor 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jacco Eltingh e Paul Haarhuis che hanno battuto in finale David Macpherson e Richey Reneberg 7-6, 6-7, 6-2.

Teste di serie

 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (campioni)
 Luis Lobo /  Javier Sánchez (quarti di finale)

 Sandon Stolle /  Cyril Suk (quarti di finale)
 Byron Black /  Ellis Ferreira (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

U.S. Pro Indoor 1998
ATP Tour 1998